Un sot és un clot o una petita depressió del terreny que s'entolla quan plou. També pot fer referència d'una banda a una fossa o tomba excavada, i de l'altra, des d'un punt de vista geogràfic, a una vall tancada i profunda, en la qual no és fàcil penetrar.

 Geografia:
 Sot del Cortès, del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
 Sot de Ferrer, municipi de l'Alt Palància (País Valencià).
 Sot de la Font Fresca, del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
 Sot de Xera, municipi dels Serrans (País Valencià).

Són abundosos els sots en bastants comarques dels Països Catalans:
 Bages
 Moianès
 Vallès Oriental.